Toponímia
 Hollywood, barri de Los Angeles, coneguda com "la Meca del cinema".
 Hollywood (Alabama)
 Hollywood (Carolina del Sud)
 Hollywood (Florida)
 Hollywood (Pennsilvània)
 Hollywood Hills, àrea de Los Angeles als Estats Units.
 Passeig de la Fama de Hollywood
 Hollywood Boulevard, avinguda de Los Angeles
Cinema
 Hollywood Pictures, empresa de cinema depenent de Walt Disney Pictures.
 The Hollywood Revue of 1929. pel·lícula 1929.
 El preu de Hollywood, pel·lícula 1932.
Música
 Hollywood Records, segell discogràfic que pertany a Disney.
 Frankie Goes To Hollywood, grup musical anglès.
 Hollywood Rose, grup de hard rock.
Altres
 Els Deu de Hollywood, persones que van ser incloses a la llista negra de Hollywood.